39-й Матч всех звёзд НХЛ проводился 9 февраля 1988 года на «Сент-Луис Арене», домашней арене клуба «Сент-Луис Блюз». Команда конференции Принца Уэльского, руководимая Майком Кинэном, сумела обыграть своих соперников из конференции Кларенса Кэмпбелла благодаря голу Марио Лемьё в овертайме.

Марио Лемьё, набрав шесть очков (3+3) в матче, поучаствовал во всех голах своей команды, установил новый рекорд результативности для матчей всех звёзд и во второй раз получил приз лучшему игроку матча звёзд НХЛ. Нападающий «Монреаль Канадиенс» Матс Нэслунд, 5 раз ассистировавший своим партнёрам по команде, обновил рекорд «звёздных» поединков по количеству передач.

Составы команд 

Легенда:   # = Игровой номер, С = Страна, А = Амплуа игрока

Статистика матча 
Легенда:   (У) = Уэльс, (К) = Кэмпбелл, (б) = гол в большинстве

Легенда:   об = общее количество бросков, пп = броски в 1-м периоде, вп = броски во 2-м периоде, тп = броски в 3-м периоде, ов = броски в овертайме

Ссылки 
 
 39-й Матч всех звёзд НХЛ  на NHL.com

См. также 
Сезон НХЛ 1987/88
Драфт НХЛ 1987
Драфт НХЛ 1988

Матчи всех звёзд НХЛ
Сезоны НХЛ
1988 год в хоккее
Спортивные соревнования в Сент-Луисе